Adriano Cevolotto – vescovo cattolico italiano
 Mario Cevolotto – politico italiano